Eucher est un nom propre qui peut désigner :

Nom et origine
Eucher est un prénom masculin, fêté le 8 décembre du calendrier catholique.

Ce prénom était notamment utilisé dans la Rome antique (Eucherius).

Saints chrétiens
Voir

Autres personnalités portant ce nom
Les personnalités célèbres suivantes ont porté ce nom :

 Eucher, fils du général romain Stilicon (mort en 408).

Prénom masculin